Bedevilled peut faire référence à
 Boulevards de Paris, film américain de 1955
 Bedevilled, film coréen de 2010